Friedrich Kohlrausch kan syfta på bland andra:

* Friedrich Kohlrausch (1780–1867), tysk pedagog
 Friedrich Kohlrausch (1840–1910), tysk fysiker